Les élections régionales de 1957 au Tyrol (Landtagswahl in Tirol 1957) se sont tenues en Autriche dans le land de Tyrol, le . 

1957
Tyrol
Octobre 1957